

Anni
27 – anno del I secolo d.C.
27 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
27 – numero naturale

Musica
27 – singolo dei Biffy Clyro del 2001

Altro
Il Monte 27 è un formaggio prodotto da latte scremato